Charles dit Charly Barat est un peintre, illustrateur et humoriste français et alsacien né à Saïgon au Viêt Nam le , et décédé le  à Molsheim, en France.

Biographie 
Charly Barat nait à Saïgon en 1957, de Jean-Jacques Barat et Thérèse N’Guyen. C'est à la suite de l'affectation de son père au régiment de Mutzig que Charly arrive à Molsheim en 1960. Après des études d'ingénieur, il entre à l'École des arts décoratifs de Strasbourg dans l'atelier de Claude Lapointe. Il sort de l'école avec un diplôme d'illustrateur en 1982.

Récompenses 
Il gagne le concours Dernières Nouvelles d'Alsace « à vos crayons » des jeunes humoristes alsaciens, présidé par Jacques Faisan, en 1983. Il remporte aussi le concours international des illustrateurs à Bologne en Italie, en 1984. Il reçoit le grand prix de l'Académie Smarties Mackintish pour l'ouvrage Quoi de neuf chez les pirates ?.

Il reçoit aussi le prix Henri-Loux, en 1988, le prix spécial Salon des humoristes alsaciens en 1988, et le prix Paul-Ricard en 1992.

Liens externes 

Naissance en juin 1957
Naissance à Hô Chi Minh-Ville
Peintre français du XXe siècle
Décès en août 2010
Décès à 53 ans
Décès à Molsheim